Il singolare maschile  del torneo di tennis Swedish Open 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Richard Fromberg che ha battuto in finale Magnus Larsson 6-2, 7-6.

Teste di serie

 Guillermo Pérez Roldán (secondo turno)
 Mats Wilander (secondo turno)
 Goran Prpić (quarti di finale)
 Richard Fromberg (campione)

 Assente
 Paul Haarhuis (primo turno)
 Jan Gunnarsson (primo turno)
 Aki Rahunen (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Swedish Open 1990